

Geografia

Austria 
 Kammersdorf – ex comune ora frazione di Nappersdorf-Kammersdorf, comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Nappersdorf-Kammersdorf – comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)

Germania 
 Kammersdorf – frazione di Geiersthal, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)